Botn peut désigner deux localités situées dans le même comté :
 Botn (Evenes), une localité du comté de Nordland,
 Botn (Saltdal), une localité du comté de ce dernier.

Voir aussi 
 Botnie